Nicolas Gillet (Brétigny-sur-Orge, 11 de agosto de 1976) é um ex-futebolista profissional francês, que atuava como defensor

Carreira

FC Nantes 
Gillet se profissionalizou no FC Nantes, em 1997.

Títulos 
 França
 Copa das Confederações: 2001

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da França
Futebolistas do Football Club de Nantes
Futebolistas do Racing Club de Lens
Futebolistas do Havre Athletic Club
Futebolistas do Angers Sporting Club de l'Ouest
Jogadores da Seleção Francesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2001